Le tournoi d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Roger Federer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Pablo Cuevas, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Radu Albot et Dušan Lajović.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Istanbul
Tennis en avril 2015
Tennis en mai 2015
Sport en Turquie en 2015